Con este apellido, se puede referir a:
Olga Cossettini, educadora argentina.
Leticia Cossettini, educadora argentina.
Olga y Leticia Cossettini, Centro Municipal de Distrito Noroeste de la Ciudad de Rosario.